Miejscowości w Polsce
 Nowa Wieś Wielka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice 
 Nowa Wieś Wielka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Nowa Wieś Wielka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Nowa Wieś Wielka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny 
 Nowa Wieś Wielka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz

Zobacz też 
 Nowa Wieś Wielka (stacja kolejowa)